Uchta může být:
 Uchta (řeka) – řeka v Ruské federaci, přítok Pečory
 Uchta (město) – město na této řece